Рубе́н Ако́пович Сафа́ров (; ; 16 ноября 1930, Андижан, Узбекская ССР — 5 июля 2016, Ташкент, Узбекистан) — советский и узбекский учёный, писатель и журналист, действительный член Академии наук Республики Узбекистан, заслуженный работник культуры Узбекистана.

Биография 
После окончания средней школы, поступил на юридический факультет МГУ, который окончил в 1953 году. Защитил кандидатскую диссертацию (1963), докторскую диссертацию (1982) и получил степень доктора исторических наук. 19 мая 2000 года был избран действительным членом Академии Наук Узбекистана. 

После окончания института работал ревизором в управлении юстиции Андижанской области, редактором газеты «Андижанская правда», первым заместителем председателя Государственного комитета по печати. 15 декабря 1994 года был назначен главным редактором газеты «Правда Востока».

Сочинения 
Был известен, как талантливый писатель-прозаик, он является автором десяти книг, написанных им в разных жанрах, таких, как «Когда цветёт акация», «Судьба мастера», «Усто и эмир», «Прометей».

 «За большой хлопок» (Из опыта работы колхоза им. Тельмана, Андиж. производ. упр.) (1963)
 «Коммунистический труд на селе» (Из опыта работы Андиж. обл. парт. организации по руководству движением за коммунистич. труд на селе) / Р. Файзиев, Р. А. Сафаров (1965)
 «Шарафат бесстрашная» [Шарафатхон Каримова]": [Докум. повесть] / Р. А. Сафаров, Б. Я. Хасанов (1966)
 «Пресса Узбекистана в коммунистическом строительстве» / Р. Сафаров (1973)
 «Рабочая крепость» (Из истории Ташк. ордена Труд. Красного Знамени тепловозо-вагоноремонтного з-да им. Октябрьской революции. [1900-1975]) / Р. А. Сафаров, Ю. В. Ряженцев, Г. А. Крайнов (1975)
 «Партийное руководство средствами массовой информации» (Из опыта работы парт. орг. Узбекистана в период развитого социализма) / Р. А. Сафаров, 374 с., Ташкент Узбекистан 1979
 «Велено жить» — документальная повесть [О Н. Хакимове, В. Ершове] / Р. Сафаров, В. Шевченко
 «Полководец пролетарской армии» [О Ф. Энгельсе] / Р. А. Сафаров, 93 с., Ташкент Изд-во лит. и искусства 1982
 «Вечно живой» [О В. И. Ленине] / Р. А. Сафаров, 109 с. портр. 8 см, Ташкент Изд-во лит. и искусства 1982
 «Прометей» [О К. Марксе] / Р. А. Сафаров, 91 с., Ташкент Изд-во лит. и искусства 1982
 «Когда цветет акация» — повесть / Рубен Сафаров; [Худож. А. Сухарев], 17 см, Ташкент Еш гвардия 1984
 «Мостик над бездной» (1984)
 «Усто и эмир» — роман / Р. Сафаров; [Худож. И. Кириакиди], 430 с. ил., 8 л. ил., Ташкент Изд-во лит. и искусства 1985
 «Судьба мастера» — Роман [О ганчкоре усто Ширине Мурадове] / Рубен Сафаров; [Худож. Г. Кадыров], 314,[4] с., Ташкент Изд-во лит. и искусства 1987

Награды и премии 
 Медаль «Шухрат»
 Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан

Примечания

Ссылки 
 Рубен Сафаров был редактором Правды Востока

Выпускники МГУ
Журналисты СССР
Журналисты Узбекистана
Писатели СССР
Писатели Узбекистана
Учёные Узбекистана
Академики АН Узбекистана